Li Fan – chiński astronom
 Li Fan – krater na Marsie

Zobacz też 
 Lifan